Burgstall Wolfsbach steht für:

 Burgstall Wolfsbach (Ensdorf), Bodendenkmal in Wolfsbach, einem Ortsteil der Oberpfälzer Gemeinde Ensdorf im Landkreis Amberg-Sulzbach  
 Burgstall Wolfsbach (Katsdorf), abgegangenen Höhenburg im Ortsteil Neubodendorf in der Gemeinde Katsdorf im Bezirk Perg in Oberösterreich